Terlecki (forma żeńska: Terlecka; liczba mnoga: Terleccy) – polskie, ukraińskie i białoruskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku Polskę zamieszkiwały 3333 osoby o tym nazwisku. Nazwisko to pochodzi od miejscowości Terło w dawnej ziemi przemyskiej województwa ruskiego I Rzeczypospolitej. Dziś Terło znajduje się na Ukrainie, kilka kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia w Krościenku.

Znani Terleccy 
 Andrzej Terlecki (1952–2012) – polski polityk, działacz opozycji politycznej w PRL, działacz samorządowy, społecznik;
 Tola Korian, właśc. Antonina Terlecka (1911–1983) – żona Tymona Terleckiego, aktorka, pieśniarka, recytatorka;
 Cyryl Terlecki (?–1607/1608) – duchowny prawosławny, współtwórca unii brzeskiej z 1596 roku;
 Maciej Terlecki (ur. 1977) – piłkarz, syn Stanisława Terleckiego.
 Olgierd Terlecki  (1922–1986) – historyk, prozaik, publicysta, felietonista;
Rafał Terlecki (ur. 1997) – polski judoka
 Ryszard Terlecki (ur. 1949) – polski historyk, dziennikarz, polityk
 Stanisław Terlecki (1955–2017) – piłkarz, napastnik, reprezentant kraju;
 Teofil Terlecki (1870–1902) – polski grafik pochodzenia ukraińskiego;
 Tymon Terlecki (1905–2000) – pisarz, krytyk, eseista i organizator życia naukowego i literackiego na emigracji
 Władysław Terlecki (1904–1967) – inżynier, doktor historii, numizmatyk, dyrektor Mennicy Państwowej
 Władysław Terlecki (1933–1999) – pisarz, scenarzysta, autor powieści i opowiadań m.in. historycznych.

Przypisy 

Polskie nazwiska